Dit is een lijst van planetoïden 26901-27000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (26901) - || 1995 WN20|| 17 november 1995 || Spacewatch
|-
| (26902) - || 1995 YR || 17 december 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| (26903) - || 1995 YT3|| 20 december 1995 || R. H. McNaught
|-
| (26904) - || 1995 YE25|| 25 december 1995 || NEAT
|-
| (26905) - || 1996 BC1|| 16 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (26906) - || 1996 BH4|| 22 januari 1996 || R. Weber
|-
| (26907) - || 1996 EV || 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (26908) Lebesgue || 1996 GK || 11 april 1996 || P. G. Comba
|-
| (26909) Lefschetz || 1996 HY1|| 24 april 1996 || P. G. Comba
|-
| (26910) - || 1996 HU25|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (26911) - || 1996 JF1|| 13 mei 1996 || NEAT
|-
| (26912) - || 1996 JG1|| 13 mei 1996 || NEAT
|-
| (26913) - || 1996 JF2|| 11 mei 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26914) - || 1996 KC1|| 20 mei 1996 || A. Boattini, A. Di Clemente
|-
| (26915) - || 1996 LV1|| 14 juni 1996 || NEAT
|-
| (26916) - || 1996 RR2|| 13 september 1996 || C. W. Hergenrother
|-
| (26917) Pianoro || 1996 RF4|| 15 september 1996 || V. Goretti
|-
| (26918) - || 1996 RA16|| 13 september 1996 || Spacewatch
|-
| (26919) - || 1996 RC24|| 3 september 1996 || T. Okuni
|-
| (26920) - || 1996 TQ12|| 11 oktober 1996 || NEAT
|-
| (26921) Jensallit || 1996 TF15|| 15 oktober 1996 || G. Sallit
|-
| (26922) - || 1996 TD40|| 8 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (26923) - || 1996 YZ || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (26924) Johnharvey || 1996 YZ2|| 30 december 1996 || R. A. Tucker
|-
| (26925) - || 1997 AK2|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (26926) - || 1997 AC9|| 2 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (26927) - || 1997 CD4|| 3 februari 1997 || NEAT
|-
| (26928) - || 1997 CC17|| 6 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (26929) - || 1997 CE18|| 7 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (26930) - || 1997 CH20|| 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (26931) - || 1997 CC22|| 13 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (26932) - || 1997 EY2|| 4 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (26933) - || 1997 EP3|| 2 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (26934) - || 1997 EV33|| 4 maart 1997 || LINEAR
|-
| (26935) Vireday || 1997 EE46|| 15 maart 1997 || C. B. Luginbuhl
|-
| (26936) - || 1997 EL47|| 12 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (26937) Makimiyamoto || 1997 FQ1|| 31 maart 1997 || A. Nakamura
|-
| (26938) - || 1997 FW3|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (26939) - || 1997 FZ4|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (26940) - || 1997 GC8|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (26941) - || 1997 GT11|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (26942) - || 1997 GM12|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (26943) - || 1997 GZ16|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (26944) - || 1997 GX20|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (26945) - || 1997 GE22|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (26946) - || 1997 GG23|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (26947) - || 1997 GF36|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (26948) - || 1997 GD38|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (26949) - || 1997 JV7|| 3 mei 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26950) Legendre || 1997 JH10|| 11 mei 1997 || P. G. Comba
|-
| (26951) - || 1997 JZ15|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (26952) - || 1997 JF16|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (26953) - || 1997 KO2|| 29 mei 1997 || Spacewatch
|-
| (26954) Skadiang || 1997 MG || 25 juni 1997 || A. Boattini
|-
| (26955) Lie || 1997 MR1|| 30 juni 1997 || P. G. Comba
|-
| (26956) - || 1997 MT3|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (26957) - || 1997 MN4|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (26958) - || 1997 MY4|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (26959) - || 1997 MR8|| 30 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (26960) Liouville || 1997 NE3|| 8 juli 1997 || P. G. Comba
|-
| (26961) - || 1997 OY1|| 29 juli 1997 || P. Antonini
|-
| (26962) - || 1997 PE3|| 13 augustus 1997 || Kleť
|-
| (26963) Palorapavý || 1997 PM4|| 13 augustus 1997 || P. Pravec
|-
| (26964) - || 1997 RO || 1 september 1997 || NEAT
|-
| (26965) - || 1997 RW2|| 3 september 1997 || A. López, R. Pacheco
|-
| (26966) - || 1997 RL3|| 4 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26967) - || 1997 RZ7|| 4 september 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (26968) - || 1997 RB9|| 10 september 1997 || W. Bickel
|-
| (26969) Biver || 1997 SE || 20 september 1997 || M. Tichý, J. Tichá
|-
| (26970) Eliáš || 1997 SE2|| 23 september 1997 || P. Pravec
|-
| (26971) Sezimovo Ústí || 1997 SL2|| 25 september 1997 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (26972) - || 1997 SM3|| 21 september 1997 || S. P. Laurie
|-
| (26973) Lála || 1997 SP25|| 29 september 1997 || P. Pravec, M. Wolf
|-
| (26974) - || 1997 TJ19|| 8 oktober 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (26975) - || 1997 TY24|| 8 oktober 1997 || N. Kawasato
|-
| (26976) - || 1997 TF26|| 11 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26977) - || 1997 US3|| 26 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (26978) - || 1997 UZ4|| 20 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26979) - || 1997 UR9|| 29 oktober 1997 || P. Antonini
|-
| (26980) - || 1997 UQ10|| 29 oktober 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (26981) - || 1997 UJ15|| 25 oktober 1997 || S. P. Laurie
|-
| (26982) - || 1997 UY21|| 25 oktober 1997 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (26983) - || 1997 VA || 1 november 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (26984) - || 1997 VV || 1 november 1997 || C. Demeautis, D. Matter
|-
| (26985) - || 1997 VP3|| 6 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (26986) Čáslavská || 1997 VC5|| 4 november 1997 || L. Šarounová
|-
| (26987) - || 1997 WP1|| 21 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26988) - || 1997 WT5|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (26989) - || 1997 WO7|| 19 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (26990) - || 1997 WZ7|| 23 november 1997 || N. Sato
|-
| (26991) - || 1997 WZ30|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (26992) - || 1997 WE47|| 26 november 1997 || LINEAR
|-
| (26993) Littlewood || 1997 XC1|| 3 december 1997 || P. G. Comba
|-
| (26994) - || 1997 XU1|| 2 december 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (26995) - || 1997 XS11|| 5 december 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (26996) - || 1997 YH3|| 16 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (26997) - || 1997 YJ5|| 25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (26998) - || 1997 YX6|| 25 december 1997 || N. Sato
|-
| (26999) - || 1998 BQ41|| 28 januari 1998 || NEAT
|-
| (27000) - || 1998 BO44|| 22 januari 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten